Isenschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Isenschmid (* 1952), Schweizer Journalist und Literaturkritiker
 Josef Isenschmid (1908–2009), Schweizer Politiker
 Jürg Isenschmid (* 1957), Schweizer Unternehmer und Buchautor